Saint-Marcouf – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Saint-Marcouf – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.